Pieni Kortesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Kortesaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Pieni Kortesaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar